Supertalent, hrvatska je inačica međunarodnoga talent showa Got talent koja se prikazuje od 2009. godine.

U rujnu 2022. godine započelo je prikazivanje devete sezone showa na Novoj TV.

Dio je međunarodno poznatoga serijala Got talent (»Imam talent«). Riječ je o emisiji koja preko audicija traži talente, od pjevanja, plesa, oponašanja, sviranja do raznih ostalih vještina i talenata.

Voditelji emisije u prvih šest sezona bili su glumci Rene Bitorajac i Igor Mešin. U sedmoj sezoni dolazi do izmjene voditeljskog para. Uz Igora Mešina, voditeljsku palicu preuzima i Frano Ridjan, a isti dvojac nastavlja voditi show sljedećih sezona.

Početni žiri činili su glazbenici Nina Badrić i Dubravko Merlić te bosanskohercegovački glumac Enis Bešlagić. U 4. sezoni, 2016. godine, članovi žirija Supertalenta bili su Mislav Čavajda, Mario Petreković, Martina Tomčić Moskaljov te Danijela Martinović, dok su u petoj, šestoj, sedmoj i osmoj sezoni showa Maja Šuput Tatarinov, Martina Tomčić Moskaljov, Janko Popović Volarić i Davor Bilman. U devetoj dolazi dolazi do promjene: Umjesto Janka Popovića Volarića, novi član žirija je glumac Fabijan Pavao Medvešek.

U prvoj sezoni pobijedio je Tihomir Bendelja, u drugoj Viktorija Novosel, u trećoj Promenada Klub, u četvrtoj Petar Bruno Basić, u petoj Emil i Mateja, u šestoj Denis Barta, u sedmoj plesna skupina Transform Crew, u osmoj Anatacha Filimone i u devetoj Magic Leon.

Sezone

Prva sezona (2009.)
Emitiranje prve sezone showa započelo je 25. rujna 2009. godine, a završilo u prosincu 2009. godine.

Pobjednik prve sezone Supertalenta je Tihomir Bendelja.

U prvoj sezoni prikazivanja žiri su činili tri člana: Dubravko Merlić, Nina Badrić, Enis Bešlagić.

Druga sezona (2010.) 
Druga sezona je počela s prikazivanjem 17. rujna 2010. Pobjednica 2. sezone Supertalenta je Viktorija Novosel.

U drugoj sezoni žiri su činili tri člana: Dubravko Merlić, Nina Badrić, Enis Bešlagić.

Treća sezona (2011.)
Nova TV započela je prikazivanje treće sezone showa 18. rujna 2011., a završila 18. prosinca 2011. godine. Pobjednik 3. sezone Supertalenta je skupina Promenada klub.

U trećoj sezoni žiri su činili tri člana: Dubravko Merlić, Nina Badrić, Enis Bešlagić.

Četvrta sezona (2016.)
Prijave za četvrtu sezonu započele su 9. studenoga 2015. Snimanje audicija četvrte sezone Supertalenta započelo je u siječnju 2016., dok je prikazivanje započelo 13. ožujka 2016. Veliko finale održalo se 12. lipnja 2016. Novost u četvrtoj sezoni bila je zlatni gumb koji su na audiciji imali pravo pritisnuti članovi žirija ili voditelji te kandidatu osigurati izravan plasman u polufinale.

Dobitnici zlatne ulaznice: Jelena Znaor, Plesna skupina Transform Crew, Tibor Matejčić, Tomy Mihičinac i A.K.A. Crescendo.

U četvrtoj sezoni žiri su činili četiri člana: Mislav Čavajda, Martina Tomčić, Danijela Martinović i Mario Petreković.

Pobjednik četvrte sezone Supertalenta je Petar Bruno Basić.

Peta sezona (2017.)
Prijave za petu sezonu počele su 9. svibnja 2017. Snimanje audicija pete sezone Supetalenta je počelo u lipnju 2017. Peta sezona je s prikazivanjem počela 24. rujna 2017. godine, a završila 17. prosinca 2017. godine. U petoj sezoni žiri su činili: Davor Bilman, Martina Tomčić, Janko Popović Volarić i Maja Šuput. 

Dobitnici zlatne ulaznice: Scifidelity Orchestra, Martin Kutnar, Antonia Dora Pleško, Plesna skupina Sambastica te Antonio i Leopold. 

Pobjednici pete sezone showa su Emil i Mateja..

Šesta sezona (2018.)

Prikazivanje je započelo u nedjelju, 23. rujna 2018. u 20 sati na Novoj TV, a finale je prikazano 16. prosinca 2018. godine.

Dobitnici zlatne ulaznice: Akrobatska skupina Dunking Devils, Elena Brnić, Plesni klub Modus, Adna Šestić i Plesni klub Dance Queen.

Pobjednik šeste sezone showa je Denis Barta.

Ova sezone, osim u Hrvatskoj, emisija se sa zaostatkom nekoliko tjedana prikazivala i u Bosni i Hercegovini putem kanala Nova BH kao i u Crnoj Gori putem kanala Nova M. 

U šestoj sezoni žiri je isti kao i prethodne sezone: Davor Bilman, Martina Tomčić, Janko Popović Volarić i Maja Šuput.

Polufinala šeste sezone

Finale šeste sezone

Sedma sezona (2019.) 
Prijave za sedmu sezonu započele su 16. prosinca 2018. Snimanje audicija počelo je u svibnju 2019., dok je prikazivanje audicijskih emisija započelo 29. rujna 2019. godine. 

Voditeljski par sedme sezone showa su Igor Mešin i Frano Ridjan.  U sedmoj sezoni ne dolazi do promjene sastava žirija, njega i dalje čine: Davor Bilman, Martina Tomčić, Janko Popović Volarić i Maja Šuput.

Dobitnici zlatne ulaznice: Marko Antolković, Dream Team Babe, Gabriela Braičić, Plesna skupina Transform Crew i Matej Mateković.

U ovogodišnjoj sezoni došlo je do manjih promjena u pravilima. U finale prolaze dvije osobe/skupine koje ostvare najveći broj glasova po izboru gledatelja, a zatim žiri od preostalih kandidata bira još jednog, trećeg, koji prolazi u finale. U konačnici, nakon četiri emisije uživo i 40 kandidata, u finalnoj epizodi nastupilo je 12 kandidata po izboru žirija i gledatelja.

Prikazivanje emisija ove godine bilo je kroz osam audicijskih epizoda, četiri emisije uživo i završnu epizodu.

Pobjednik sedme sezone je plesna skupina Transform Crew.

Polufinalne epizode 
<center>

Osma sezona (2021.) 
Prijave za osmu sezonu započele su 1. prosinca 2019.

Osma sezona započela je sa snimanjem u travnju 2021. godine, a s prikazivanjem  26. rujna 2021. godine.

Polufinalne epizode 
U osmoj sezoni showa, na kraju svake polufinalne epizode odluku o odabiru troje finalista donosio je žiri, a ne gledatelji. Sve polufinalne epizode snimane su unaprijed, a nedjeljom su prikazane u snimci.

Završna epizoda 
U finalnoj epizodi, nakon nastupa svih dvanaestero finalista, žiri bira tri najbolja dok gledatelji u 15-minutnom glasovanjem telefonskim pozivima i SMS porukama od troje najboljih biraju pobjednika.

Pobjednica sezone je Anatacha Filimone.

Deveta sezona 
Prijave za devetu sezonu započele su 12. prosinca 2021. godine. Prikazivanje je započelo 24. rujna 2022. godine na Novoj TV u Hrvatskoj.

Polufinalne epizode 
U devetoj sezoni, na kraju svake polufinalne epizode odluku o odabiru troje finalista donosit će žiri i publika. Publika šalje dva kandidata u finale, a žiri jednog.

Završna epizoda 
U finalnoj epizodi, nakon nastupa svih dvanaestero finalista. Publika tokom cijelog trajanja emisije glasa i odabire novoga pobjednika 9. sezone showa.

Pobjednik sezone je mađioničar Magic Leon.

Izvori

Vanjske poveznice
 Službena stranica
 Službeni Youtube kanal
Reality show